Francesc Riera (Lleona) (El Vendrell, 1777? - 1857), heroi del setge de Saragossa de 1808
 Francesc Riera i Balaguer (segle XVIII - ), militar manresà
 Francesc Riera i Claramunt (1890 - 1955), sindicalista català
 Francesc Riera i Cuberes (Bellcaire d'Urgell, 1935), empresari català